Anastasia kan syfta på:

*Anastasia (film, 1956) – en långfilm med bland andra Ingrid Bergman
Anastasia (film, 1986) – en TV-film med originaltiteln Anastasia: The Mystery of Anna
Anastasia (film, 1997) – en animerad långfilm